Acarirema é uma cachoeira do alto curso do rio Pacajá, localizada no estado brasileiro do Pará, Região Norte do Brasil.

Bibliografia 
 Grande Enciclopédia Larousse Cultural. São Paulo: Editora Nova Cultural Ltda., página 39. 1998. ISBN 85-13-00755-2

Quedas-d'água do Pará